La Selección de fútbol sub-20 de Gibraltar es el equipo que representa al país en la Eurocopa Sub-19 y es controlado por la Asociación de Fútbol de Gibraltar. No es miembro de la FIFA, por lo que no puede participar en el Mundial Sub-20.

Participaciones

Eurocopa Sub-19

Referencias

Enlaces externos
Página oficial 
UEFA Under-19 - Perfil 
Unofficial website about Gibraltarian football, futsal and national team 

Gibraltar
Fútbol en Gibraltar